Чемпионат Швеции по кёрлингу среди смешанных команд 2019 года проводился с 11 по 14 апреля в городе Хернёсанд.

Победитель чемпионата получал право представлять Швецию как её смешанная сборная команда на чемпионате мира среди смешанных команд 2019.

В чемпионате приняло участие 16 команд.

Чемпионом стала команда Härnösands CK Scrubbers (Хернёсанд; скип Simon Olofsson); команда кёрлинг-клуба Härnösands CK выиграла чемпионат во 2-й раз в своей истории, Simon Olofsson — впервые. Серебряные медали завоевала команда Stocksunds CK Norberg (Дандерюд; скип Анетт Норберг). Бронзовыми призёрами стала команда Härnösand CK Mabergs (Хернёсанд; скип Матиас Мабергс).

Формат турнира 
Сначала все команды, разбитые на 4 группы (A, B, C, D) по 4 команды, участвуют в групповом этапе, проводимом по круговой системе, в котором каждая команда играет по разу с каждой. При равенстве количества побед у двух команд они ранжируются между собой по результату личной встречи, при равенстве количества побед у трёх или более команд — по результатам суммы тестовых бросков в дом (, в сантиметрах; чем меньше величина, тем выше место команды). Команды, занявшие в группах первые 2 места, проходят в плей-офф, где розыгрыш проводится по олимпийской системе: четвертьфиналы (проигравшие в них занимают итоговое 5-е место), полуфиналы, затем в финале встречаются победители полуфиналов, а в матче за 3-е место — проигравшие в полуфиналах.

Составы команд 

(источник: ; скипы выделены полужирным шрифтом; при неясности в позициях кёрлингистов состав даётся в порядке, указанном в источнике)

Результаты соревнований

Групповой этап 

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

 Проходят в плей-офф

Плей-офф 

Четвертьфиналы. 13 апреля, 19:00

Полуфиналы. 14 апреля, 9:00

Матч за 3-е место. 14 апреля, 13:00

Финал. 14 апреля, 13:00

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди мужчин 2019
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди женщин 2019
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди смешанных пар 2019

2019
Спорт в Швеции в 2019 году
Спортивные соревнования в Хернёсанде
Апрель 2019 года